Querciola ima više značenja:
 Querciola, Bologna
 Querciola, Firenze